Vahojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vahojärvi (sjö, lat 61,93, long 23,25), Birkaland, 
 Vahojärvi (sjö, lat 61,80, long 23,37), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar